On appelle « Bourse à pasteur » ou « Bourse-à-pasteur » plusieurs espèces de plantes herbacées du genre Capsella, famille des Brassicaceae, notamment Capsella rubella et Capsella bursa-pastoris.

Elles sont nommées ainsi car leurs fruits ressemblent à la bourse (le porte-monnaie ou le petit sac de nourriture) d'un pasteur, d'un berger. Le fruit est plat comme la bourse d'un berger est généralement vide. Elles sont appelées bourse-à-berger, bourse de capucin ou bourse de Juda. Le capucin est ici le moine, pauvre, dont la bourse est vide aussi.

Dans le genre Capsella 
 Capsella bursa-pastoris, la capselle bourse-à-pasteur est l'espèce la plus connue. Elle est en effet plutôt fréquente en Europe. Ses pétales sont blancs longs de 2 à 3 mm et environ 2 fois plus longs que les sépales. La réputation de l'espèce ne doit pas faire oublier que d'autres espèces lui ressemblent et sont appelées « bourse-à-pasteur ».
 Capsella rubella, la bourse-à-pasteur rougeâtre est une espèce moins répandue mais on la retrouve sur l'ensemble de la France et sur le pourtour méditerranéen. Ses pétales sont un peu rougeâtres longs de 1,5 à 2 mm, de longueurs équivalentes aux sépales.

 Capsella  ×gracilis est l'espèce hybride issue du croisement des 2 précédentes espèces. Le risque de confusion avec les espèces mères est bien sûr grand.

Lepidium campestre 
 Lepidium campestre est une espèce de plantes également de la famille des Brassicaceae. Elle ne devrait pas être appelée Bourse-à-pasteur, mais la confusion avec les deux espèces sus-citées est possible. Le nom de« bourse-de-Judas » est par ailleurs attesté pour cette espèce.

Voir aussi

Articles connexes 
 Glossaire de botanique

Liens externes 

Flore (nom vernaculaire)
Brassicaceae
Nom de plante ambigu